Orahovljani est un toponyme qui peut désigner :
Orahovljani, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Orahovljani, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Mrkonjić Grad et dans la République serbe de Bosnie.